El Tros Gran de Roca és un camp de conreu de secà i arbres fruiters del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat al nord-est de la vila, a l'interior de l'ample revolt que fa la carretera LV-9124 a l'entorn del punt quilomètric 1, al sud-oest de Palleret, al nord-est de la Granja del Pubill i al nord-oest de Serretes.

Gran de Roca